Головное устройство () — компонент мультимедиа, обеспечивающий единый интерфейс системы для различных компонентов медиа в автомобиле. Головное устройство является центральным в звуковой системе и обычно располагается в центре приборной панели. Может быть представлен в следующих видах: магнитола, Car PC, планшеты и мобильные устройства.Так как , то они также интегрированы в систему сигнализации автомобиля.

 — радиоприемник (AM/FM, спутник), проигрывание аудио (CD, DVD, MP3) и видео (с носителей либо через ТВ-тюнер), Bluetooth-соединение, GPS-навигацию, кардридер.

Многие производители в новых моделях предусматривают контроль посредством головного устройства и за другими системами автомобиля: освещением, вентиляцией, уровнем топлива и масла, термометром, вывод на экран одометра и сигналов предупреждений — фактически, превращая головное устройство в дополнительную приборную панель.

Многие современные головные устройства оснащены чувствительными к нажатию экранами для удобства использования.
Стандартными размерами для головных устройств в Европе, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии является Single DIN ISO 7736 (178x53 мм), в Японии, Великобритании и Северной Америке Double DIN (178x106 мм). Чаще всего для соединения головного устройства с электрической системой автомобиля используют 8-контактный разъем ISO 10487.

Защита от кражи 
Автомагнитолы, будучи дорогостоящим оборудованием, оставляемым без присмотра в автомобиле — стали популярным объектом кражи. Поэтому в ряд моделей автомагнитол введены защитные функции. Они могут включать в себя съёмную панель управления и/или кодовый номер, который необходимо вводить после прерывания подачи питания на аппарат. В некоторых штатных магнитолах вместо кодового номера — проверяется идентификация конкретного автомобиля. Если магнитола «убедилась» в нахождении в корректном автомобиле — она включается. В противном случае — идёт запрос кода или полная блокировка.

См. также 
 Бортовой компьютер

Примечания 

Бытовая электроника
Платформы для мультимедийных систем автомобилей